Falkner, town degli Stati Uniti d'America
William Falkner, Premio Nobel per la letteratura
Falkner, romanzo di Mary Shelley del 1837

Altri progetti